Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2015.

De Spinghar Bazan

Shaheen Asmayee

De Maiwand Atalan

Mawjhai Amu

Oqaban Hindukush

Tofan Harirod

Simorgh Alborz

De Abasin Sape

Weblinks 
 Kader von De Spinghar Bazan, Shaheen Asmayee, De Maiwand Atalan, Mawjhai Amu, Oqaban Hindukush, Tofan Harirod, Simorgh Alborz und De Abasin Sape
 Alle Spiele der Saison 2015 auf YouTube

Afghan Premier League
Afghan Premier League 2015